Нежевка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Нежевка — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Нежевка — деревня в Червенском районе Минской области.